«Опасные друзья» — советский художественный фильм  года режиссёра Владимира Шамшурина о жизни заключённых.

Сюжет 

Фильм повествует о быте и нравах заключённых в местах лишения свободы. Сюжетная линия фильма — о судьбе Юрия Громова (Лев Прыгунов), который в возрасте тридцати лет отбывает наказание в колонии и попадает под влияние «авторитетов».

В ролях 
Заключенные:
 Лев Прыгунов — Юрий Громов («Студент»)
 Гурген Тонунц — Павел Григорьевич Мохов («Лорд»)
  Афанасий Тришкин — Синицын («Профессор»)
 Владимир Новиков — Александр Иванов («Магадан»)
 Александр Январев — Дмитрий Буров («Утюг»)
 Владимир Носик — Константин Тимофеевич Кукушкин («Валет»)
 Владимир Прокофьев — Ильин («Франт»)
 Владимир Скляров — Аркадий  («Стос»)
 Алексей Ванин — Сухов, лидер активистов

Сотрудники колонии:
 Пётр Вельяминов — Николай Калинин, майор, начальник колонии
 Виктор Шульгин — Сергей Николаевич Соколов, капитан
 Владимир Ферапонтов — Пётр Иванович, полковник, куратор из управления 
 Тамара Сёмина — медсестра Анна Ивановна, жена Калинина
 Людмила Гаврилова — Нина Васильевна, учительница

Другие:
 Наталья Гвоздикова — девушка Громова
 Любовь Соколова — мать Громова
 Владимир Уан-Зо-Ли — таёжник
 Руслан Микаберидзе — «Сатана», сообщник Громова

Музыка 
В фильме  «Опасные друзья» в исполнении Сергея Беликова впервые прозвучала песня Евгения Птичкина на стихи Татьяны Коршиловой «Сон-трава» («У беды глаза зеленые»). «Песня "Сон-трава", или "У беды глаза зелёные", которую в фильме исполняет Сергей Беликов, с момента выхода «Опасных друзей» на экраны стала поистине народной». Она завоевала широкую популярность среди слушателей. Много лет входила в репертуар известной эстрадной певицы Валентины Толкуновой, представлена, в частности, и на её пластинке «Разговор с женщиной».

Критика 
По мнению  А. В. Фёдорова  , 

Прокат (1980 год, 12 место) — 34 млн. зрителей.

Примечания

Ссылки 
 «Опасные друзья»  // Сайт киностудии «Мосфильм»

Фильмы СССР 1979 года
Фильмы Владимира Шамшурина
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о заключённых
Фильмы-драмы СССР
Криминальные фильмы СССР
Фильмы на русском языке